Les  () sont une famille éteinte de dinosaures ornithischiens de l'infra-ordre des ankylosauriens. Ce sont des descendants des nodosauridés dont on trouve des fossiles dans les couches datant du Crétacé. Herbivores, ils étaient caractérisés par une armure osseuse recouvrant la majeure partie de leur corps à l'exception du ventre. Certains avaient même des paupières cuirassées. Cette protection les mettait à l'abri de la plupart des prédateurs de l'époque qui étaient obligés de les retourner pour parvenir à leurs fins. La plupart étaient également équipés de redoutables armes défensives.

Description 

L'armure lourde, formant une véritable carapace sur le dos des ankylosauridés et leurs queues plissées, leur donnent un aspect superficiellement similaire aux mammifères glyptodons et, dans une moindre mesure, aux tortues géantes Meiolania d'Australie).
Leurs têtes lourdement armées ont formé un bec édenté à l'avant (comparable au bec des oiseaux modernes). Les côtés de la bouche et de la mâchoire inférieure portent de petites dents, profondément incrustées dans la mâchoire. Parmi tous les ornithischiens, l'anatomie endocrânienne de Ankylosaurus est la moins bien connue.

Armure 
Les Ankylosauridae avaient généralement un blindage osseux sur le dos. Cette armure est souvent parsemée d'une variété de pics, de blocs...

Les Ankylosauridae les plus munis en termes de défense avaient même des paupières cuirassées.

Queue 
De nombreux Ankylosauridae ont également une masse élargie de l'os à l'extrémité de la queue, formée de deux morceaux d'os élargis. Cette queue a traditionnellement été utilisée pour séparer les Ankylosauridae de leurs proches parents.

Classification 
La famille Ankylosauridae a été nommée pour la première fois par Barnum Brown en 1908 et la sous-famille Ankylosaurinae  par Franz Nopsca en 1918.

Taxonomie 
La sous-famille des Polacanthinae était souvent incluse dans la famille des Ankylosauridae. Cependant, les analyses phylogénétiques depuis 2000 ont révélé que les Polacanthinae appartiennent soit à une famille regroupant les nodosauridés primitifs, soit à une sous-famille de nodosauridés.

La classification suivante suit celle de Thompson et ses collègues, sauf note spécifiée :
 Famille Ankylosauridae
Aletopelta
 Cedarpelta
 Chuanqilong
 Gobisaurus
 Liaoningosaurus
 Minmi
 Shamosaurus
 Ziapelta
 Sous-famille Ankylosaurinae
Akainacephalus
Ahshislepelta
Ankylosaurus
Crichtonsaurus
Dyoplosaurus
Euoplocephalus
Minotaurasaurus
Nodocephalosaurus
Oohkotokia
Pinacosaurus
Saichania
Scolosaurus
Shanxia
Talarurus
Tarchia
Tianzhenosaurus
Tsagantegia
Zhongyuansaurus

Phylogénie

Différentes dates des découvertes des Ankylosauridae

Différentes générations d'Ankylosauridae

Voir aussi 
 Liste de dinosaures non-aviens
 Liste de familles des reptiles disparus
 Liste de clades de dinosaures non-aviens

Liens externes

Notes et références

Notes

Références taxonomiques

Références 

Ankylosauria
Famille de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé
Taxon fossile décrit en 1908